Abernethy ist der Name folgender Orte:
 Abernethy (New South Wales), Australien
 Abernethy (Perth and Kinross), Schottland
 Abernethy and Kincardine, Schottland
 Abernethy No. 186, eine Gemeinde in der Provinz Saskatchewan in Kanada
 Abernethy (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan in Kanada

Abernethy ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Abernethy, schottischer Adliger und Militär in englischen Diensten 
 Bob Abernethy (* 1927), US-amerikanischer TV-Journalist
 Bruce Abernethy (* 1962), australischer Sportler
 Burgess Abernethy (* 1987), australischer Schauspieler
 Charles Laban Abernethy (1872–1955), US-amerikanischer Politiker
 Frank Nicholson Abernethy (1864–1927), britischer Organist, Chorleiter und Komponist
 George Abernethy (1807–1877), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Abernethy (* 1967), schottischer Snookerspieler
 Hugh Abernethy (Adliger), schottischer Adliger
 James Abernethy (1814–1896), britischer Ingenieur
 John Abernethy (Geistlicher) (1680–1740), irischer Geistlicher
 John Abernethy (1764–1831), englischer Chirurg und Anatom
 Lawrence Abernethy, 1. Lord Saltoun (~1400–1460), schottischer Adliger
 Moira Abernethy (* 1939), südafrikanische Schwimmerin
 Roy Abernethy (1906–1977), US-amerikanischer Unternehmer
 Thomas Abernethy (1903–1998), US-amerikanischer Politiker und Abgeordneter
 Tom Abernethy (* 1954), US-amerikanischer Sportler

Siehe auch:
 Abernathy
 Abernethy Creek
 Lord Abernethy